Stola (Rome), een Romeins vrouwenkledingstuk
Stola (liturgie), een liturgisch gewaad
Stola (cape) een cape-achtig kledingstuk dat door vrouwen wordt gedragen, soms gebreid
Stola (tuner), Italiaans tuningbedrijf
Stola (carrosseriebedrijf), Italiaans carrosseriebedrijf
Štôla, gemeente in Slowakije